Le psaume 118 peut désigner :
 le psaume 118 (117) : psaume 118 selon la numérotation hébraïque, psaume 117 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 119 (118) : psaume 119 selon la numérotation hébraïque, psaume 118 selon la numérotation grecque.